Termin  ima više značenja.

 Pektatna disaharid-lijaza, enzim
 Aerodrom Teler, ICAO kod aerodroma